Spartias kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Spartiás, kulle, Grekiska fastlandet, 
 Spartiá, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar